Királynő mint uralkodó
 Királynő sakkfigura köznyelvi elnevezése
 A királynő (2006) francia–brit–olasz film
 A Királynő szépségverseny